Ričica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Ričica (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Kroatien 

 Ričica (vattendrag i Kroatien), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar